O nome Olivia foi usado para dar nome a oito ciclones tropicais no Oceano Pacífico nordeste.

 Furacão Olivia (1967);
 Furacão Olivia (1971) - furacão de categoria 3 que foi a continuação do furacão Irene, do Oceano Atlântico. Atingiu a costa a Península da Baixa Califórnia como uma depressão tropical.
 Furacão Olivia (1975) - furacão de categoria 2 a que atingiu a costa ocidental do México no seu pico de intensidade. Olivia causou grandes prejuízos e provocou a morte de 30 pessoas.
 Furacão Olivia (1978) - furacão de categoria 1 que foi continuação do furacão Greta, do Oceano Atlântico. Atingiu a costa sudoeste do México como tempestade tropical.
 Furacão Olivia (1982) - furacão de categoria 4 a oeste da costa do México. Nunca ameaçou a costa.
 Furacão Olivia (1994) - furacão de categoria 4 a oeste da costa do México. Nunca ameaçou a costa.
 Tempestade tropical Olivia (2000) - tempestade tropical a oeste da costa do México. Nunca ameaçou a costa.
 Tempestade tropical Olivia (2006) -  tempestade tropical a oeste da costa do México. Nunca ameaçou a costa.

Desambiguação